In finale Angelique Kerber ha sconfitto Kateřina Siniaková con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Petra Kvitová (semifinale)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale, ritirata)
  Jessica Pegula (primo turno)
  Angelique Kerber (campionessa)

  Nadia Podoroska (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (semifinale)
  Laura Siegemund (quarti di finale)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka (quarti di finale, ritirata)
  Mona Barthel (primo turno)

  Mara Guth (primo turno)

Qualificate 

  Julija Hatouka (primo turno)
  Ekaterina Jašina (primo turno)

  Katarzyna Piter (primo turno) 
  Anna Zaja (primo turno)

Lucky loser 

  Riya Bhatia (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bad Homburg Open 2021